Gempol Sari (Bandung Kulon)
 Gempol Sari (Sepatan Timur)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing